Военная реформа 1925 года — преобразования в Вооружённых Силах СССР для приведения их в соответствие с условиями мирного времени и экономическими возможностями государства после окончания Гражданской войны.

Подготовка 
В начале 1924 года Комиссия ЦК РКП(б) во главе с В. В. Куйбышевым, а позднее — С. И. Гусевым, проинспектировав Вооружённые Силы, сделала вывод, что в существующем виде они небоеспособны. В феврале 1924 года пленум ЦК РКП(б) принял решение о проведении военной реформы и обновлении военного руководства. Общее руководство проведением   реформы возлагалось на РВС СССР (председатель — Л. Д. Троцкий, с 26 января 1925 года — М. В. Фрунзе, с 6 ноября 1925 года — К. Е. Ворошилов).

Направления 
Главными направлениями реформы стали:

- переход к смешанной системе построения Вооружённых Сил (сочетание кадровой системы и территориально-милиционной системы) и единоначалию;

- реорганизация системы подготовки военных кадров; создание национальных воинских формирований;

- перестройка аппарата военного управления; 

- изменение структуры и системы работы органов военного тыла.

Ход

Юридическая база 
Закон СССР «Об обязательной военной службе» (1925) юридически закрепил переход к строительству армии и флота на смешанной основе. Он устанавливал всеобщую обязательную военную службу (включая 2-летнюю допризывную подготовку) граждан мужского пола от 19 до 40 лет: 2–4 года в частях кадровой армии; учебные сборы продолжительностью 8—12 месяцев за 5 лет — в территориальных частях. Было создано 3 самостоятельных органа военного управления: Штаб РККА, Главное управление РККА и Инспекторат РККА.

Реорганизация 
Была реорганизована система военно-профессионального образования, вместо 3—6-месячных курсов подготовки военных кадров создана сеть военно-учебных заведений.

Существенно изменился состав Революционного Военного Совета СССР: Л. Д. Троцкий и его сторонники были вытеснены с руководящих военных постов, их место заняли сторонники И. В. Сталина. Также была упразднена должность главнокомандующего, Политическое управление РВС СССР преобразовано в Политическое управление РККА на правах отдела ЦК РКП(б), что радикально укрепило позиции политорганов в войсках.

Итоги 
В ходе реформы Вооружённые Силы были приведены в соответствие с новыми политическими условиями в стране, возможностями экономики и уровнем развития военной науки и техники.

Введение смешанной системы устройства Вооружённых Сил, несмотря на определённые недостатки (главные из которых — недостаточная боевая подготовка территориально-милиционных формирований), позволило при меньших затратах на их содержание иметь небольшую кадровую армию, обеспечивавшую безопасность страны в мирное время, а в случае войны быстро мобилизовать крупные военные силы.

Примечания

Литература 
 Бочков Е. А. Когда на армии приходилось экономить… Экономические аспекты военного строительства в СССР в 1920-е года. // Военно-исторический журнал. — 1998. — № 2. — С.2-7.
 Берхин И. Б. Военная реформа в СССР (1924—1925 гг.). — М., 1958.
 Вашенко П. Ф., Рунов В. А. Военная реформа в СССР. // Военно-исторический журнал. — 1989. — № 12. — С.33-40.
 Ивашов Л. Г., Емелин А. С. Опыт военной реформы 1924—1925 годов // Военная мысль. — 1991. — № 4.

1925 год в СССР
Реформы в СССР
Вооружённые силы СССР